Reichmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Anja Lobenstein-Reichmann (* 1967), deutsche Germanistin und Linguistin
 Annelise Reichmann (1902–2000), deutsche Malerin und Grafikerin
 Artur Reichmann (1902–1930), deutscher Langstreckenläufer
 Augustin Reichmann von Hochkirchen (1755–1828), niederösterreichischer Statthalter
 Christoph Reichmann (* 1950), deutscher Provinzialrömischer Archäologe und Prähistoriker
 Doris Reichmann (1891–1973), deutsche Gymnastiklehrerin, Schulgründerin und -leiterin sowie Sachbuchautorin

 Edgar Reichmann (* 1929), rumänischer Schriftsteller
 Felix Reichmann (1899–1987), österreichisch-amerikanischer Bibliothekar, Kunsthistoriker, Buchhändler und Museumskurator
 Florian Reichmann (* 1957), österreichischer Szenenbildner
 Frieda Fromm-Reichmann (1889–1957), deutsch-amerikanische Ärztin, Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin
 Georg Reichmann (1910–??), deutscher Fußballspieler
 Georg Friedrich Reichmann (1793–1853), deutscher Porträtmaler
 Gisela Reichmann (vor 1913–nach 1924), österreichische Eiskunstläuferin
 Gottfried Reichmann (vor 1613–1643), Abt des Prämonstratenserklosters Wedinghausen

 Helmut Reichmann (1941–1992), deutscher Segelflieger
 Heymann Reichmann, deutscher Rabbiner
 Jaak Reichmann (1874–1945), estnischer Richter und Politiker
 Joachim Reichmann (1923–1991), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Judith Reichmann (* 1984 oder 1985), deutsche Biologin
 Kurt Reichmann (* 1940), Drehleierbauer
 Lucia Reichmann († 1630), Opfer der Hexenprozesse in Bad Laasphe
 Martin Reichmann (1907–2000), deutscher Politiker
 Max Reichmann (1884–1958), deutscher Filmregisseur
 Olaf Reichmann (* 1964), deutscher Synchronsprecher
 Oskar Reichmann (* 1937), deutscher Germanist und Linguist
 Paul Reichmann (1930–2013), kanadischer Geschäftsmann
 Rudolph Reichmann (1821–1908), deutscher-amerikanischer Zeitungsverleger
 Silke Reichmann (* 1966), deutsche Musikerin
 Theodor Reichmann (1849–1903), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Thomas Reichmann (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Tobias Reichmann (* 1988), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Reichmann (1920–2016), deutscher Chirurg, Hochschullehrer für Unfallchirurgie, Förderer der Handchirurgie
 Wolfgang Reichmann (1932–1991), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Reichmann (Basketballspieler) (* 1947), deutscher Kabarettist, Hörfunksprecher und Basketballspieler
 Viktor Reichmann (1881–1956), deutscher Mediziner
 Zilli Reichmann (1924–2022), deutsche Sintezza und Überlebende des Porajmos

Siehe auch 
 Haus Rieffenberg & Reichmann, ursprünglich als Haus Limburg um 1450 errichtetes Wohngebäude
 Reichman
 Rajchman
 Reichmannshausen
 Richman
 Riechmann
 Richmann

Weblinks 
 Reichmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname